Als Grünsandstein werden verschiedene Gesteinsarten mit grünlicher Färbung bezeichnet, die durch hohe Glaukonitgehalte hervorgerufen wird, beispielsweise:

 der Ihrlersteiner Grünsandstein
 der Werler Grünsandstein
 der Rüthener Sandstein
 der Anröchter Stein, der streng genommen kein Sandstein ist